Brezina může znamenat:

místopisný název
 Brezina, obec na Slovensku
 Brezina (přírodní rezervace) na Slovensku, ve Vysokých Tatrách 
 Breziny, obec na středním Slovensku v okrese Zvolen

příjmení
 Ivan Brezina (* 1967), český přírodovědec a novinář
 Marián Brezina (* 1960), slovenský fotbalista
 Thomas Brezina (* 1963), rakouský spisovatel a televizní moderátor

podobné
 Březina
 Brezno